Площадка № 81 — пусковая площадка на космодроме «Байконур», используемая для запусков полезной нагрузки с помощью ракет-носителей серии «Протон».

На площадке № 81 расположено две пусковых установки: № 23 («левая») и № 24 («правая»).

Впервые площадка № 81 (ПУ № 81/23) была использована 16 июля 1965 года для запуска научного спутника Н-4 № 1 «Протон-1».

14 мая 2018 года появилась информация, что к 2023 году планируется вывод стартового комплекса пусковой установки № 24 площадки 81 из эксплуатации и перевод её в режим консервации.

Перечень пусков с площадки

См. также 
 Площадка 200

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Здания и сооружения, построенные в 1965 году в СССР
Пусковые площадки Байконура